I Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beiyishui He, vattendrag, Hebei, 
 Yi Shui (vattendrag i Kina), Jiangxi, 
 Yi He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Fuyi Shui, vattendrag, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar